2 miejscowości w Polsce: 
 Turzno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Raciążek 
 Turzno Kujawskie – przystanek kolejowy w ww. wsi
 Turzno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice